Expected time of completion est un anglicisme utilisé essentiellement dans la gestion de projets pour le calcul de l'effort restant pour compléter une tâche, une partie de projet ou un projet dans son ensemble.

Gestion de projet